Festland steht für:

 Kontinent, eine größere, zusammenhängende Landmasse (im Gegensatz etwa zu Inseln)
 Landfläche, der Teil der Erdoberfläche, der sich über den Meeresspiegel erhebt
 Festland (Band), eine deutsche Popband

Siehe auch